Xeraco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Xeraco (ort), Valencia, Província de València, 
 Xeraco (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar